

Geografia
 Corry – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania
 Corry – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Missouri

Persone
 Joel Corry – disc jockey e produttore discografico britannico
 Martin Corry – ex rugbista a 15 britannico
 Montagu Lowry-Corry, I barone Rowton – filantropo e politico inglese
 Stephen Corry – attivista britannico

Pagine correlate
 USS Corry